Ати́ба Ха́тчинсон (; ) — канадский футболист, полузащитник турецкого клуба  «Бешикташ» и национальной сборной Канады.

Биография 
Родился в городе Брамптон, Онтарио в семье тринидадских родителей. Хатчинсон начал свою профессиональную карьеру в летний сезон 2002 года, короткое время играя в «Йорк Риджен Шутерс» Канадской профессиональной футбольной лиги, прежде чем подписать с «Торонто Линкс» тогдашней A-лиги в середине сезона, 26 июля, и сыграв за клуб четыре игры.

Хатчинсон был включён в состав сборной Канады на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Международная карьера

Статистика в сборной

Достижения 
 
 «Копенгаген»
 Чемпион Дании (4): 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Кубка Дании: 2008/09
 Победитель Королевской лиги: 2005/06
 ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2012
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции (3): 2015/16, 2016/17, 2020/21
 Обладатель Кубка Турции: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Турции: 2021
 Сборная Канады
 3—4 место на Золотом кубке КОНКАКАФ: 2007

 
 Футболист года в Канаде (6): 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Бешикташа»

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Канады по футболу
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Торонто Линкс»
Игроки ФК «Эстер»
Игроки ФК «Хельсингборг»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Бешикташ»